Avemetatarsalia (signifiant « métatarses d'oiseaux ») est un clade d'archosaures établi par le paléontologue britannique Michael Benton en 1999 pour le groupe souche des ornithodires au sein de ces derniers. Il comprend donc tout animal plus proche des oiseaux que des crocodiles qui appartiennent, eux, au  groupe frère des Pseudosuchia.

Phylogenie

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références 
 

Archosauria
Taxon décrit en 1999